Сергей Чебанов:
 Чебанов, Сергей Викторович (род. 1953) — российский учёный, доктор филологических наук, профессор кафедры математической лингвистики СПбГУ.
 Чебанов, Сергей Николаевич (род. 1959) — советский и российский футболист, тренер.